Сталинск — название населенных пунктов в России:

 Сталинск — с 1932 по 1961 г. название города Новокузнецк Кемеровской области.
 Сталинск — с 1934 по 1962 г. название села Октябрьское в Октябрьском районе Еврейской автономной области.

См. также 
 Верхний Сталинск
 Нижне-Сталинск

Объекты, названные в честь Иосифа Сталина